Die Prva Liga FBiH 2010/11 war die insgesamt 16. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die elfte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 2010 und endete am 5. Juni 2011.

Meister wurde der NK GOŠK Gabela.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2011/12 auf, während die letzten vier Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle futbol24.com
 forbet.com
 rsssf.com

2010
Fußballsaison 2010/11